Bessos, satraap van de Perzische provincie Bactrië tijdens de regering van Darius III
 Bessus (heilige)